Die Saison 2007/2008 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 39. in ihrer Geschichte. 16 Mannschaften spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Der Tabellenführer nach dem 30. Spieltag war automatisch Westdeutscher Meister 2008. Dies schaffte der Leichlinger TV mit 44:16 Punkten.

Durch die Abstiege des TuS Spenge (Nord) und des TV Korschenbroich (Süd) aus den 2. Bundesligen gab es in der Regionalliga einen vermehrten Abstieg. In die Oberligen mussten mit der SG Schalksmühle-Halver (Westfalen), dem TuS 82 Opladen (Mittelrhein), Borussia Mönchengladbach (Mittelrhein) und der HSG Augustdorf/Hövelhof (Westfalen) somit vier Mannschaften absteigen.

Abschlusstabelle

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 Longericher SC
 Borussia Mönchengladbach
 HSG Handball Lemgo II

Absteiger aus der 2. Bundesliga
 HSG Augustdorf/Hövelhof

Torschützenliste

Weblinks 
 http://www.westdeutscher-handball-verband.de Homepage des WHV
 http://www.handball-archiv.de/ Handball-Archiv

2007/08
Handballsaison 2007/08